Campionatul Mondial de Curling Masculin din 2022 a avut loc în perioada 2-10 aprilie la Orleans Arena din Las Vegas, Nevada, Statele Unite ale Americii. Campioana en-titre a fost echipa Suediei, care a obținut cel de-al zecelea titlu cu un an în urmă, reușind să îți păstreze titlul după ce a învins în finală echipa Canadei. Regula no-tick va debuta pentru prima dată la un turneu al campionatului mondial.

Calificare
Federația Mondială de Curling a schimbat procesul de calificare pentru campionatele mondiale de durling începând cu 2022, ca un an de tranziție către un nou format de calificare pentru 2023. Ca și până acum, procesul de selecție a început cu prezumția că Europa primește opt locuri, zonele America și Pacific-Asia cu câte două locuri fiecare, dar cu o echipă în minus pentru una din cele trei zone – zona cu echipa cel mai slab clasată la ediția anterioară. Două locuri suplimentare au fost apoi determinate de turneul de calificare din 2022, ducând totalul la treisprezece echipe participante. Țara gazdă a primit acces garantat. Începând cu 2023, acest sistem va fi înlocuit, toate echipele participante fiind determinate de două campionate mondiale zonale. Șapte locuri garantate vor veni de la Campionatul European și cinci locuri vor fi determinate de un Campionat Pancontinental, ultimul dintre care va include zonele America și Pacific-Asia. Al treisprezecelea loc va fi determinat prin evaluarea performanței agregate a primelor cinci echipe din fiecare zonă, un loc suplimentar fiind acordat zonei cu performanțe mai bune. 

Ca urmare a acestor schimbări, Canada a participat la turneul Provocarea Americilor pentru a se califica la Campionatul Mondial de curling masculin din 2022 câștigând evenimentul. Deși paisprezece echipe au concurat la Campionatul Mondial de curling masculin din 2021, Coreea de Sud și China s-au clasat pe locul al treisprezecelea și al paisprezecelea, ducând la un loc mai puțin pentru zona Pacific-Asia pentru Campionatele din 2022. Locurile disponibile rămase au fost determinate de playoff-urile de la turneul mondial de calificare din 2022.

Participarea Rusiei
Ca parte a reacției sportive internaționale la invazia Rusiei a Ucrainei, pe 28 februarie, Federația Mondială de Curling a inițiat procedurile de eliminare a Federației Ruse de Curling din Campionatul de curling din 2022, în așteptare până pe 3 martie. În declarația sa, FMC a spus:

Pe 4 martie 2022, FMC a anunțat eliminarea Federației Ruse de curling de la Campionatele Mondiale de curling din 2022.

Echipele
Echipele participante vor fi următoarele:

Clasament etapa preliminară

Runda preliminară

Runda eliminatorie

Meciuri de calificare
Sâmbătă, 9 aprilie, 14:00

Semifinale
Sâmbătă, 9 aprilie, 19:00

Finala pentru medalia de bronz
Duminică, 10 aprilie, 11:00

Finala
Duminică, 10 aprilie, 16:00

Statistici

Procentajele primilor 5 jucători

Jocurile perfecte
Minimum 10 pietre lansate

Clasament final

Referințe

Legături externe
Site web oficial

Curling
Campionatul Mondial de Curling
Competiții sportive internaționale găzduite de Statele Unite